Hambawenah – polski zespół folkowy i folkrockowy wykonujący tradycyjne i autorskie pieśni flisackie we własnych aranżacjach. 

Grupa Hambawenah powstała w 1996 roku jako zespół wykonujący repertuar o tematyce żeglarskiej, bazujący głównie na tradycji anglosaskiej. Wykorzystując etnograficzny materiał flisacki z terenów całego kraju, grupa stopniowo wprowadzała do repertuaru tradycyjne pieśni, które przed wiekami stanowiły kanon polskiej muzyki żeglarskiej. W poszukiwaniu materiału muzycznego zespół sięga często do materiałów archiwalnych oraz naukowych publikacji etnograficznych. Grupa regularnie występuje na polskich festiwalach folkowych, wydarzeniach związanych z rzeką Wisłą, koncertowała w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Zespół nieustannie się rozwija i wprowadza do repertuaru autorskie piosenki, które komponuje przy współpracy z takimi producentami muzycznymi, jak Włodzimierz  Kiniorski czy Piotr Krakowski.

Aktualny skład zespołu 
 Iwona Kobylińska - śpiew
 Grzegorz "Świtza" Świtalski - śpiew, mandolina
 Mikołaj Macek - gitara basowa
 Piotr Fuczyk - perkusja
 Piotr "Pedro" Kiliański - akordeon, instrumenty elektroniczne
 Piotr Goworek - gitara

Dyskografia 
 Turururu (2007)
 Ferment: Najlepsze Szanty i Piosenki Żeglarskie (2008)
 The Best of Polish Etno Jazz Folk (2006)
 Zobaczyć Morze (2006)
 Hambawenah Demo (2005)

Polskie zespoły folkowe